Malavasi Editore – casa editrice italiana nata nel 2001
Alberto Malavasi – calciatore italiano (1936-2021)
Giuseppe Malavasi – calciatore italiano (1938-2019)
Evaristo Malavasi – calciatore italiano (1922-2002)
Mauro Malavasi – musicista, scrittore, arrangiatore e produttore italiano (1957 – )
Ray Malavasi – allenatore di football americano statunitense (1930-1987)
Renato Malavasi – attore italiano (1904-1998)